

Geografia
Stati Uniti d'America
 Wenonah – villaggio della Contea di Montgomery, Illinois
 Wenonah – borough della Contea di Gloucester, New Jersey

Onomastica
 Wenonah – variante del nome proprio di persona femminile Winona